Reformierte Kirche steht für:
 Evangelisch-reformierte Kirche (Landeskirche)
 reformierte Kirchen, einzelne Kirchen evangelisch-reformierter Konfession

Deutschland:

 Alte reformierte Kirche Wuppertal
 Deutsch-reformierte Kirche (Frankfurt am Main)
 Kirche der Französisch-reformierten Gemeinde (Hannover)
 Evangelisch-reformierte Kirche Erlangen
 Evangelisch-reformierte Kirche Göttingen
 Evangelisch-reformierte Kirche Wölfersheim
 Neue reformierte Kirche (Wuppertal)
 Reformierte Kirche (Bremen-Blumenthal)
 Reformierte Kirche (Bunde)
 Reformierte Kirche (Hannover)
 Reformierte Kirche (Leipzig)
 Reformierte Kirche (Lübeck)
 Reformierte Kirche (Radevormwald)
 Reformierte Kirche Ronsdorf

Österreich:
 Reformierte Stadtkirche (Wien)

Schweiz:
 Reformierte Kirche Aarburg
 Reformierte Kirche Almens
 Reformierte Kirche Ammerswil
 Reformierte Kirche Andeer
 Reformierte Kirche Appenzell
 Reformierte Kirche Ardez
 Reformierte Kirche Auenstein
 Reformierte Kirche Ausserferrera
 Reformierte Kirche Avers-Cresta
 Reformierte Kirche Baden
 Reformierte Kirche Beinwil am See
 Reformierte Kirche Bergün
 Reformierte Kirche Bever
 Reformierte Kirche Birmenstorf
 Reformierte Kirche Birr
 Reformierte Kirche Birrwil
 Reformierte Kirche Bivio
 Reformierte Kirche Bözberg
 Reformierte Kirche Bözen
 Reformierte Kirche Brail
 Reformierte Kirchen Braunwald
 Reformierte Kirche Bremgarten
 Reformierte Kirche Brittnau
 Reformierte Kirche Brusio
 Reformierte Kirche Buchs AG
 Reformierte Kirche Buchs SG
 Reformierte Kirche Buchs ZH
 Reformierte Kirche Casaccia
 Reformierte Kirche Casti
 Reformierte Kirche Castiel
 Reformierte Kirche Castrisch
 Reformierte Kirche Champfèr
 Reformierte Kirche Chamues-ch
 Reformierte Kirche Churwalden
 Reformierte Kirche Cinuos-chel
 Reformierte Kirche Clugin
 Reformierte Kirche Conters
 Reformierte Kirche Cresta Ferrera
 Reformierte Kirche Densbüren
 Reformierte Kirche Ehrendingen
 Reformierte Kirche Erlinsbach
 Reformierte Kirche Frick
 Reformierte Kirche Gais AR
 Reformierte Kirche Gebenstorf
 Reformierte Kirche Gontenschwil
 Reformierte Kirche Gränichen
 Reformierte Kirche Grub
 Reformierte Kirche Hendschiken
 Reformierte Kirche Herisau
 Reformierte Kirche Holderbank
 Reformierte Kirche Hunzenschwil
 Reformierte Kirche Kirchleerau
 Reformierte Kirche Klingnau
 Reformierte Kirche Kölliken
 Reformierte Kirche Kulm
 Reformierte Kirche Langnau im Emmental
 Reformierte Kirche Laufenburg
 Reformierte Kirche Leutwil
 Reformierte Kirche Luchsingen
 Reformierte Kirche Meisterschwanden
 Reformierte Kirche Menziken
 Reformierte Kirche Möhlin
 Reformierte Kirche Mönthal
 Reformierte Kirche Möriken
 Reformierte Kirche Mollis
 Reformierte Kirche Moosseedorf
 Reformierte Kirche Münsingen BE
 Reformierte Kirche Muhen
 Reformierte Kirche Muri
 Reformierte Kirche Niederlenz
 Reformierte Kirche Oberentfelden
 Reformierte Kirche Othmarsingen
 Reformierte Kirche Reinach
 Reformierte Kirche Reitnau
 Reformierte Kirche Remigen
 Reformierte Kirche Rheinfelden
 Reformierte Kirche Rohr
 Reformierte Kirche Rothrist
 Reformierte Kirche Rupperswil
 Reformierte Kirche S. Martino (Bondo)
 Reformierte Kirche Safenwil
 Reformierte Kirche San Giorgio (Borgonovo)
 Reformierte Kirche San Giovanni (Castasegna)
 Reformierte Kirche Santa Trinità (Castasegna)
 Reformierte Kirche Schinznach-Dorf
 Reformierte Kirche Schöftland
 Reformierte Kirche Seengen
 Reformierte Kirche Seon
 Reformierte Kirche Solothurn
 Reformierte Kirche Stein
 Reformierte Kirche Steinmaur
 Reformierte Kirche Suhr
 Reformierte Kirche Tegerfelden
 Reformierte Kirche Trogen
 Reformierte Kirche Turgi
 Reformierte Kirche Uerkheim
 Reformierte Kirche Umiken
 Reformierte Kirche Unterentfelden
 Reformierte Kirche Untersiggenthal
 Reformierte Kirche Veltheim
 Reformierte Kirche Villigen
 Reformierte Kirche Villmergen
 Reformierte Kirche Vordemwald
 Reformierte Kirche Wettingen
 Reformierte Kirche Windisch
 Reformierte Kirche Wohlen
 Reformierte Kirche Würenlos
 Reformierte Kirche Zürich-Unterstrass
 Reformierte Kirche Zurzach

Siehe auch:
 Liste der Kirchen der Evangelisch-reformierten Kirche
 Reformed Church 
 Reformierte Episkopalkirche